

Біляєвка — село, районний центр, Оренбурзька область
 Біляєвка — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Біляєвка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область